Салитре Гранде има више значења:

 Салитре Гранде, Ел Салитре (Педро Асенсио Алкисирас), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Салитре Гранде (Тлатлаја), насеље у савезној држави Мексико у Мексику